Мемориал „Чигорин“ е международен шахматен турнир, провеждан в памет на шахматната легенда Михаил Чигорин (1850-1908).

Първото и най-важно издание е организирано в Санкт Петербург през 1909 г. По-късно турнирът се провежда в черноморския курорт Сочи и в други руски градове, а от 1993 г. се завръща в родния си град.

Санкт Петербург 1909 
Председател на организационния комитет е Петър Петрович Сабуров, президент на санктпетербургския шахатен клуб. Членовете на комитета са Борис Малютин, О. Соснитзки, В. Цчудовски, Сергий А. Зноско-Боровски и Евгений А. Зноско-Боровски. Основното събитие трае от 14 февруари до 12 март.

Рубинщайн и Ласкер печелят 875 рубли (всеки), Шпилман и Дурас – 475 (всеки), Бернщайн – 190, Тейхман – 120, Перлис – 80, а Кон, Шлехтер и Салве – 40 рубли (всеки.)

Период в Сочи 
След 1947 г. има няколко мемориални турнира, който се провеждат в различни градове. От 1963 г. турнирът се превръща в редовно събитие в град Сочи. Тази поредица от турнири се играе по правилата на кръговата система.

Обратно в Санкт Петербург 
От 1993 г. Мемориал Чигорин се организира като открит турнир по швейцарската система. 13-ото издание не се провежда поради суеверни причини.

Бележки 
 The International Chess Congress: St. Petersburg 1909, Ню Йорк, издание на Lasker Press, 1910 (преиздадено от Dover books през 1971)

Външни препратки 

 Санкт Петербург 1909 и 1914 
 The Independent, 1999, Джон Спилман: Резултати 1993-1999
 Резултати от The Week in Chess: TWIC 157 (1997), TWIC 212 (1998), TWIC 262 (1999), TWIC 314 (2000), TWIC 365 (2001), TWIC 418 (2002), TWIC 572 (2005), TWIC 625 (2006), TWIC 683 (2007)
 Резултати от Chessbase: Турнирът през 2006
 Резултати от Ruschess: Турнирът през 2004
 Резултати от Rusbase: Изданията в периода 1961-1990

Състезания по шахмат в Русия
Състезания по шахмат в СССР
Спорт в Санкт Петербург
Спорт в Ростов на Дон
Спорт в Москва
История на Москва
Спорт в Сочи
Кисловодск
История на Ставрополски край